Hölgyfutár (1849–1864) pesti folyóirat
 Hölgyfutár (1876–1878) kolozsvári folyóirat
 Hölgyfutár (1934–1938) kolozsvári folyóirat